Gunnae-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Gunnae-myeon, Pocheon, socken i Pocheon, Gyeonggi, 
 Gunnae-myeon, Paju, socken i Paju, Geyonggi, 
 Gunnae-myeon, Jindo-gun, socken i Jindo-gun, Södra Jeolla,